Андроник Палеолог се може односити на:

византијске цареве:
 Андроник II Палеолог (1282—1328), 
 Андроник III Палеолог (1328—1341), 
 Андроник IV Палеолог (1376—1379), 
 Андроник V Палеолог (1390), савладар оца Јована VII (цар 1390, деспот 1403—1408)
византијске племиће:
 Андроник Палеолог (отац Михајла VIII), отац Михајла VIII (1261—1282)
 Андроник Манојлов Палеолог, деспот и господар Солуна (1408—1423)